Äs kan syfta på:

 Äs, Enköpings kommun – by i Enköpings kommun
 Äs, Katrineholms kommun – en småort i Katrineholms kommun
 Äs säteri – en herrgård i Katrineholms kommun
 Äs, Västerås kommun – en by i Västerås kommun
 ÄS UNS – ätstörning utan närmare specifikation, se Ätstörningar